Arz peut faire référence à :
 Arz, une rivière française qui coule en Bretagne ;
 Île-d'Arz, une commune française, située dans le département du Morbihan ;
 Arz, un village libanais de montagne ;
 Arthur Arz von Straußenburg (1857-1935), un militaire austro-hondrois.

ARZ est un code pouvant signifier :
  ;
 arabe égyptien, dans la norme ISO 639-3.